SRAM:
 SRAM (память) — один из видов компьютерной памяти, статическая память с произвольным доступом.
 SRAM (компания) — американская компания, один из крупнейших в мире производителей оборудования для велосипедов.
 AGM-69 SRAM — ядерная крылатая ракета воздушного базирования.

См. также 
Срам